Saint-Nicolas-aux-Bois é uma comuna francesa na região administrativa de Altos da França, no departamento de Aisne. Estende-se por uma área de 6,64 km².

Demografia

Comunas de Aisne